Вадим Евсеевич Сомов (род. 22 мая 1951, Краснокамск, Пермская область) — российский предприниматель, генеральный директор ООО «КИНЕФ», вице — президент НК «Сургутнефтегаз».

Биография 
Родился 22 мая 1951 года в городе Краснокамске Пермской области.

В 1975 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.

С 1975 года работал оператором, начальником установки, заместителем начальника цеха, начальником цеха, начальником планово-экономического отдела ПО «Киришинефтеоргсинтез».

В мае 1994 года был избран генеральным директором АООТ «Киришинефтеоргсинтез».

В 1996 году назначен вице-президентом департамента нефтепереработки нефтяной компании «Сургутнефтегаз».

В настоящее время — генеральный директор ООО «КИНЕФ», вице — президент НК «Сургутнефтегаз», заведующий кафедрой технологии химии и углехимических производств Санкт-Петербургского технологического университета.

Доктор экономических наук, Кандидат технических наук, доцент.

Член совета Санкт-Петербургского отделения ВОПД «Наш дом Россия».

Женат, есть один сын и три дочери.
Один сын умер

Вклад в спорт 
Президент Федерации водного поло России (с ноября 2000 года по декабрь 2012 года
).

Организатор Международного шахматного турнира «Юные звезды мира»

Вклад в культуру 
Входит в состав попечительского совета Государственного Русского музея.

Вклад в медицину 
В. Е. Сомов и группа врачей во главе с профессором В. Г. Бовтюшко в 1997 году и создали Клинику «МЕДИНЕФ» — некоммерческую благотворительную организацию для оказания медицинской помощи, в основном, лицам, проживающим в экологически неблагополучных условиях, а также для оказания платных медицинских услуг.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (1996 год)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2001 год)
 Орден Почёта (2006 год)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 год)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2021 год)
 Удостоен специальной премии «Золотой софит» за поддержку театрального искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области (1998 год), премии «Золотая маска» (2002 год) «За поддержку театрального искусства»

Примечания